Ločnik je lahko: 

 Ločnik, ime več naselij v Sloveniji
 Ločnik, priimek več znanih ljudi